José Miguel Arroyo y Tuason (27 de junio de 1946), esposo de Gloria Macapagal-Arroyo, la expresidente de las Filipinas, abogado y primer caballero de su país, cuando su mujer fue la jefa de estado de esta nación. Su mayor logro fue crear la fundación para que los atletas entrenaran para la 2005 Southeast Asian Games en las Filipinas. Se convirtió en blanco de los ataques de la administración de su esposa por medio de la oposición política y por esa razón se fue voluntariamente al exilio.

Referencias 
 Página oficial de José Miguel Arroyo (en inglés)

Abogados de Filipinas
Primeros caballeros